Las eudicotiledóneas o eudicotas (Doyle & Hotton 1991), a veces latinizado Eudicotyledoneae o Eudicotidae, son un extenso grupo monofilético de angiospermas que previamente habían sido llamadas "tricolpadas" (Donoghue y Doyle, 1989) o "dicotiledóneas no-Magnoliidae" por otros autores. 

Este clado fue reconocido por primera vez en el análisis filogenético basado en la morfología de Donoghue y Doyle (1989), desde entonces su filogenia ha sido extensivamente estudiada. La monofilia del grupo fue pronto sustentada por otros análisis moleculares. Actualmente, sus subclados principales son bien reconocidos y se les ha asignado categorías de órdenes y familias.

El Grupo para la filogenia de las angiospermas (APG) ha identificado este clado con el nombre eudicotas (eudicots en inglés), en sus dos presentaciones, el sistema de clasificación APG de 1998 y el sistema APG II de 2003.

Concepto 

Eudicotiledoneae es uno de los clados más grandes de las Angiospermae (junto con el clado de las Monocotyledoneae), conteniendo quizás 145.000 especies en más de 350 familias (casi 64% de diversidad de angiospermas) y contiene una enorme variabilidad en sus características morfológicas, anatómicas y bioquímicas.

La característica eudicota más notable es probablemente el polen tricolpado (trilobulado), como se muestra en la imagen.

Nomenclatura y circunscripción 

Las eudicotiledóneas conforman un clado, que separó a la mayoría de las plantas antiguamente consideradas dentro de Dicotyledoneae (grupo parafilético) para formar un grupo monofilético. El término proviene del griego y significa "dicotiledóneas verdaderas" debido a que contiene a la mayoría de las plantas que habían sido llamadas anteriormente dicotiledóneas, y tienen caracteres de dicotiledóneas típicas. 

Algunos autores se refieren al resto de las antiguas dicotiledóneas como Paleodicotyledoneae, pero este término no es muy utilizado, en especial porque se refiere a un grupo parafilético.

Tricolpadas
Otro nombre para las eudicotyledoneae es tricolpadas, nombre que hace referencia a la estructura del polen. Este grupo tiene polen tricolpado, o morfos derivados de él. Este polen tiene 3 o más poros ubicados en unos surcos que se llaman colpi. 

En contraste, la mayor parte de las demás plantas con semilla (Gymnospermae, Monocotyledoneae y las "Paleodicotyledoneae") producen polen monosulcado, con un solo poro ubicado en un surco diferente llamado sulcus. 

El nombre "tricolpadas" es preferido por algunos botánicos, no solo porque es descriptivo del grupo, sino también para evitar la confusión con el nombre Dicotyledoneae, que ya se sabe que es un grupo no monofilético (Judd y Olmstead 2004).

Eudicotas (eudicots) según el APG
Este clado fue primero llamado las tricolpadas (1989), pero luego el nombre eudicots (Doyle & Hotton, 1991) ha ganado un amplio uso. 

Haciendo referencia a Eudicotyledoneae, el nombre en inglés eudicots (es una abreviatura en plural y sin necesidad de mayúscula), es utilizado por el Grupo para la filogenia de las angiospermas (APG), en la presentación de su Sistema de clasificación APG (1998), y luego en su sucesor, el Sistema de clasificación APG II hecho en el 2003. Estos sistemas clasificatorios son propuestas sistemáticas para clasificar a las angiospermas sobre una base filogenética actualizada. 

En este sistema, eudicots (castellanizado como eudicotas) es un término usado para referirse al clado de las eudicotiledóneas. Eudicotas no es un nombre oficial taxonómico, ni se pretende sea parte de la nomenclatura oficial gobernada por el ICBN, pues es más bien, un término con un profundo sentido sistemático.

Características del clado 

Es considerado monofilético en la base del polen tricolpado así como también debido a las secuencias de ADN rbcL, atpB, y ADNr 18S (Chase et al 1993, Soltis et al. 1997, 1998, 2000, Hoot et al. 1999, Savolainen et al. 2000 a, b).  

Una sinapomorfía del clado tricolpadas es el polen triaperturado (polen tricolpado y sus derivados). 

El clado también se caracteriza por flores cíclicas, es decir, arregladas en verticilos, con los miembros de los verticilos individuales alternados; y la presencia diferenciada de las partes internas y externas del perianto (i.e., cáliz y corola) que podrían ser adicionales sino una sinapomorfía homoplásica (Zanis et al., 2003). 

Los filamentos estaminales usualmente son delgados, compartiendo anteras bien diferenciadas; y la mayoría de los miembros tienen plástidos tipo-S en sus elementos cribosos.

Situación de las eudicotas 

El siguiente cladograma muestra la situación del clado de eudicotas en el esquema general de las angiospermas (según los últimos estudios filogenéticos). Así, puede verse, que Eudicotyledoneae representa el grupo de plantas más evolucionado, hermano de las monocotas (≈ Monocotyledoneae).

 Leyenda
§: Angiospermas basales, los "grados ANITA", incluyen a las cinco familias más antiguas: Amborellaceae (Amborellales), Nymphaeaceae (Nymphaeales), y las tres familias Schisandraceae, Trimeniaceae y Austrobaileyaceae (en Austrobaileyales) (Qiu et al., 1999). Se determinó que uno a uno estos tres clados se fueron desprendiendo de la rama principal de las angiospermas.

A.N.: Angiospermas nucleares ("core angiosperms"), el clado más reciente desprendido a partir del último integrante de los grados ANITA (Judd et al., 2002). Las relaciones entre los integrantes del grupo de las angiospermas nucleares no están totalmente esclarecidas.

Subdivisión del clado 
 
 
La filogenia más actualizada presenta las siguientes relaciones:

 
Los nombres lamíidas (para euastéridas I) y campanúlidas (para euastéridas II) fueron sugeridos por Bremer et al. (2002) y posteriormente se suigirió fábidas (para eurrósidas I) y málvidas (para eurrósidas II).

Detalles 
 
 
 
 
 
 

Subgrupos más detalladamente:

Eudicotas
 Ranunculales
 Ranunculaceae
 Berberidaceae
 Menispermaceae
 Lardizabalaceae
 Circaeasteraceae
 Papaveraceae
 Sabiales (=Sabiaceae)
 Proteales
 Proteaceae
 Nelumbonaceae
 Platanaceae
 Trochodendrales (=Trochodendraceae)
 Buxales
 Buxaceae
 Didymelaceae 
 Haptanthaceae
 eudicotas nucleares o Gunneridae 
 Gunnerales
 Pentapetalae
 Dilleniales (=Dilleniaceae)
 Superrosidae 
 Saxifragales
 Rosidae
 Vitales
 Fabidae (eurrósidas I)
 Celastrales
 Cucurbitales
 Fabales
 Fagales
 Oxalidales
 Malpighiales
 Rosales
 Zygophyllales
 Malvidae (eurrósidas II)
 Brassicales
 Crossosomatales
 Geraniales
 Huerteales
 Malvales
 Myrtales
 Picramniales
 Sapindales
 Superasteridae 
 Berberidopsidales
 Caryophyllales
 Santalales
 Asteridae
 Cornales
 Ericales
 Lamiidae (euastéridas I)
 Boraginales
 Icacinales
 Garryales
 Gentianales
 Lamiales
 Metteniusales
 Solanales
 Campanulidae (euastéridas II)
 Apiales
 Aquifoliales
 Asterales
 Bruniales
 Dipsacales
 Escalloniales
 Paracryphiales

Galería

Véase también 
 Monocotas

Referencias 
 Doyle, J. A. & Hotton, C. L. "Diversification of early angiosperm pollen in a cladistic context." Pp. 169-195 en Pollen and Spores. Patterns of Diversification (eds Blackmore, S. & Barnes, S. H.) (Clarendon, Oxford, 1991).
  
(full text  )
 Eudicots en Stevens, P. F. (2001 en adelante). Angiosperm Phylogeny Website. Versión 7, mayo de 2006.
 Qiu et al. 1999. "The earliest angiosperms: evidence from mitochondrial, plastid and nuclear genomes". Nature 402, 404-407 
 Judd, W. S. Campbell, C. S. Kellogg, E. A. Stevens, P.F. Donoghue, M. J. 2002. Plant systematics: a phylogenetic approach, Second Edition. Sinauer Axxoc, USA.

Enlaces externos 
 Stevens, P. F. 2001. Angiosperm Phylogeny Website. Versión 6 (mayo de 2006).